Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 115-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 115-ös busz (Budapest, 1984–1992)megszűnt
 115-ös busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt
 115-ös busz (Budapest, 2014–2023)megszűnt

 115-ös busz (Miskolc)megszűnt, 15-ös gyorsjárata volt

 115-ös busz (Pécs)megszűnt

 115-ös busz (Tatabánya)megszűnt